Большая сумчатая летяга, или гигантская сумчатая летяга () — сумчатое млекопитающие семейства сумчатых летяг.

Описание 
Длина тела достигает от 25 до 45 см, а масса от 400 до 750 г. Окраска меха на спине серо-коричневого цвета, вдоль хребта тянется чёрная полоса. Брюхо светлое, белое или оранжевое. Морда, передние и задние конечности, хвост и края летательной перепонки чёрные. Нередки тёмно окрашенные зверьки с белой головой. Самцы немного крупнее самок. Хвост самок длиннее, чем у самцов. Летательная перепонка доходит только до локтя. Когда планирует, передние лапы согнуты, а кисти с когтями торчат наружу. Способна планировать на расстояние до 150 м.

Распространение 
Вид обитает в узком диапазоне эвкалиптовых лесов на низменностях Восточной Австралии в штатах Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Виктория. Населяет сухие леса с высоким древостоем.

Большую часть времени проводит на деревьях, хотя иногда спускается и на землю. Индивидуальный участок составляет 1,5-2,5 га.

Образ жизни 
Одиночна, но не агрессивна по отношению к сородичам. Обычно живёт семейными группами по 4—5 особей. Участки особей одного пола обычно разобщены, но участок самца может перекрываться с участками одной или нескольких самок.

Ведёт ночной образ жизни, укрываясь днём в дупле дерева с другими сородичами. Поиски корма начинаются в сумерки, обычно в одиночку. Связь с сородичами поддерживает при помощи громких криков, которых насчитывается 17 различных видов.

Неторопливый,  медлительный  зверь,  прибегающий  к  полёту только в случае крайней необходимости. Для прыжка обычно забирается на вершину высокого дерева и планирует по прямой к подножию  другого,  преодолевая  расстояние  в 60–80 м.  При  полёте,  в отличие от прочих планирующих млекопитающих, эта летяга держит передние конечности согнутыми в  локтях, выставив предплечья вперёд и сводя кисти под подбородком.

Питается нектаром, медвяной падью, насекомыми, пыльцой и соками некоторых деревьев из родов эвкалипт, Corymbia, ангофора и Laphostemon.

Размножение 
Половая зрелость наступает в возрасте примерно 2 лет. Животные создают моногамную пару и спариваются с августа по декабрь. Потомство появляется с мая по сентябрь. 100 дней детёныши проводят в сумке матери. Затем 2—3 месяца они проводят в укрытии, пока не будут отлучены от матери и не начнут вести самостоятельную жизнь. В укрытии и самец и самка делят между собой заботу о потомстве. Часто укрытием являются дупла эвкалиптов (Eucalyptus grandis), выстланные листьями.

Продолжительность жизни в природе составляет 6 лет, в неволе — 10 лет.

Примечания

Литература 
 
 Leonard Cronin: Key Guide to Australian Mammals. Reed Books, Sydney 1991, ISBN 0-7301-0355-2.
 John van der Beld: Nature of Australia — A portrait of the island continent. William Collins/ ABC Enterprises for the Australian Broadcasting Corporation, Sydney 1988, ISBN 0-7333-0241-6.
 Rupert Russell: Spotlight on Possums. University of Queensland Press, St. Lucia, Queensland 1980, ISBN 0-7022-1478-7.
 Ellis Troughton: Furred Animals of Australia. Angus and Robertson, Sydney 1941. (überarbeitete Nachauflage: 1973, ISBN 0-207-12256-3)
 Michael & Irene Morcombe: Mammals of Australia. Australian Universities Press, Sydney 1974, ISBN 0-7249-0017-9.
 W. D. L. Ride: A Guide to the Native Mammals of Australia. Oxford University Press, Melbourne 1970, ISBN 0-19-550252-3.
 Vincent Serventy: Wildlife of Australia. Thomas Nelson, Melbourne 1968. (überarbeitete Nachauflage: 1977, ISBN 0-17-005168-4)
 Vincent Serventy (Hrsg.): Australia’s Wildlife Heritage. Paul Hamlyn, Sydney 1975.

Сумчатые летяги
Млекопитающие Австралии
Животные, описанные в 1791 году